Финал Кубка Сербии по футболу 2011/2012 состоялся 16 мая 2012 года. «Црвена звезда» переиграла «Борац» из Чачака со счётом 2:0 и стала обладателем Кубка Сербии.

Путь к финалу

Финал 

На церемонии награждения серебряные медали игрокам клуба «Борац» вручал Предраг Кулашевич, золотые медали победителям — Владимир Югович, а кубок — Бранимир Бабарогич.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2012
Сербия
Матчи ФК «Црвена звезда»

События 16 мая
Май 2012 года
Спорт в Сербии в 2012 году
ФК «Борац» Чачак
Крушевац